Budler ist der Familienname folgender Personen:

 Hekkie Budler (* 1988), südafrikanischer Boxer
 Hermann Budler (1846–1893), deutscher Konsul